Николай Фёдорович Гатилин — советский государственный и хозяйственный  деятель, доктор технических наук, профессор.

Биография 
Родился в 1904 году. Член КПСС.

Выпускник инженерно-строительного факультета МВТУ по специальности «городские хозяйственные сооружения». 

С 1929 года — на хозяйственной, общественной и партийной работе. 

 1929—1951 гг. — на хозяйственных должностях в производстве хлебобулочных изделий, 

 1951—1975 гг. — ректор Московского государственного университета пищевых производств.

Почётный доктор наук Высшей технической школы Карл-Маркс-Штадта и Пражского химико-технологического института.

Умер в Москве в 1977 году. Похоронен на Ваганьковском кладбище (22 уч.).

Сочинения 
 Гатилин, Николай Федорович. Проектирование хлебозаводов [Текст] : [Учеб. пособие для вузов пищевой пром-сти] / Н. Ф. Гатилин, проф. — 4-е изд., доп. и перераб. — Москва : Пищепромиздат, 1960. — 428 с., 2 л. черт. : ил.; 27 см.

Ссылки 
 Гатилин
 Гатилин

Доктора технических наук
Ректоры вузов СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище